Requiem : The Story of One Sky est le titre d'un court métrage musical de Dimash Qudaibergen. Il aura mis 3 ans pour réaliser cette œuvre d'une durée de .

Sortie 
Présenté officiellement le 24 septembre 2022, au lendemain de son concert à Almaty, à la réunion des fans et diffusera le même jour sur la plateforme Youtube

Synopsis 
La réalisatrice de la vidéo, Alina Veripya, a déclaré que le film était divisé en plusieurs parties.  

La première partie parle de l'enfance du personnage principal, interprété par Dimash Qudaibergen. Son ami, sa petite amie et lui sont liés par des histoires d'enfance et des symboles d'amitié éternelle. Cependant, dans cette histoire pour enfants, il y a déjà de la concurrence, car les garçons sont amoureux de la fille et elle en choisit un.  

La seconde partie montre la folie de ce garçon qui n'a pas été choisi par la fille. Il connaît un certain effondrement psychologique et transfère les problèmes de l'enfance dans le monde adulte par le  totalitarisme et de la lutte. Devenu président, le héros négatif porte l'idée d'une guerre salvatrice. Alors que le personnage principal parle aussi d'unité, de paix, mais à travers le prisme de la bonté et de l'amour.  

La troisième partie, est une histoire parallèle au scénario principal. On peut y voir des pèlerins, des personnes de religions différentes, marchant le long d'un chemin difficile vers un lieu de pouvoir où ils pourraient s'unir et ouvrir l'œil céleste qui illuminera ce monde.

Citation majeure 

Dans la description de la vidéo, nous pouvons lire le message suivant : «Aucun livre sacré n'appelle à la destruction de personnes. Nous devons apprendre à être amis; il est impossible que quelques adultes fassent souffrir des millions d'enfants. L'avenir de notre planète, l'avenir des gens est entre nos mains, que la paix soit dans le monde. Nous sommes les enfants d'une Maison, d'une Terre et d'un Ciel» On peut également lire le message suivant à la fin de la vidéo : «Le dialogue, la compréhension et la promotion généralisée d'une culture de la tolérance, de l'acceptation des autres et de la cohabitation pacifique, contribueraient de manière significative à réduire les nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui pèsent si lourdement sur une grande part de l'humanité.»Dimash Qudaibergen aurait déclaré avant la diffusion du film : «Chers amis, j'ai tourné la vidéo la plus chère du monde pour ma nouvelle composition The Story of One Sky, que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans.»

Références 

Film kazakh sorti en 2022
Court métrage
Film musical des années 2020